Финал Кубка шотландской лиги 2003 года — финальный поединок розыгрыша Кубка шотландской лиги сезона 2002/03, состоявшийся 16 марта на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, в котором встречались клубы «Селтик» и «Рейнджерс». На мячи футболистов «джерс», Клаудио Каниджи и Петера Лёвенкранса, «кельты» смогли ответить лишь одним голом в исполнении Хенрика Ларссона. В итоге победа «Рейнджерс» — 2:1.

Путь к финалу

«Селтик»

«Рейнджерс»

Отчёт о матче 

Регламент матча
 90 минут основного времени.
 30 минут дополнительного времени в случае необходимости.
 Послематчевые пенальти в случае необходимости.
 Пять игроков в запасе.
 Максимум три замены.

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на Soccerbase.com

2003
Матчи ФК «Рейнджерс»
Матчи ФК «Селтик»
Футбол в Европе в 2003 году
Март 2003 года
События 16 марта
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 2003 году